Il doppio del torneo di tennis American Home Shield Tournament 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Tom Gorman e Geoff Masters 6-2, 6-3

Teste di serie 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Fred McNair /  Erik Van Dillen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

American Home Shield Tournament 1977